Sŏsŏng-guyŏk, auch Sosong-Bezirk, ist einer der 18 Stadtbezirke Pjöngjangs, der Hauptstadt Nordkoreas. Er liegt am Pot'ong-gang, westlich des Moranbong-guyŏk und südlich des Hyŏngjesan-guyŏk. Seine Grenzen bilden die Hasin-Straße und die Hyoksin-Straße. Der Ortsteil wurde Ende der 1950er Jahre als Stadtbezirk eingerichtet.

Verwaltungseinheiten 
Sŏsŏng-guyŏk ist in 13 Verwaltungseinheiten, die Dongs eingeteilt. Die zwei Ortsteile Changgyong und Sosan sind wiederum in je zwei Einheiten unterteilt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bezirk von Pjöngjang